Нежданово — название населённых пунктов в России:

 Нежданово — деревня в Унечском районе Брянской области.
 Нежданово — деревня в Советском районе Кировской области.
 Нежданово — деревня в Шарьинском районе Костромской области.
 Нежданово — деревня в Верещагинском районе Пермского края.
 Нежданово — деревня в Торжокском районе Тверской области.